Melaspilea é um género de fungos liquenizados da família Melaspileaceae da ordem Arthoniales. O género é o único a integrar a família monotípica Melaspileaceae.

Filogenia

Ligações externas

Líquenes